Montepagano ima više značenja:
 Montepagano, Pavia
 Montepagano, Teramo